Bucharest Open 2014 este un turneu de tenis feminin profesionist jucat pe zgură roșie. Aceasta este prima ediție a turneului și face parte din Turneul WTA 2014. Evenimentul are loc la Arenele BNR din București, România între 7 și 13 iulie 2014.

Premii și puncte

Jucători participanți

Capi de serie 

 1 Poziția jucătorilor în clasamentul mondial este cea din ierarhia publicată la 23 iunie 2014

Invitații 

Următorii jucători au primit invitații (wild-card) din partea organizatorilor:
  Cristina Dinu
  Andreea Mitu
  Raluca Olaru

Tablou de concurs - simplu 

Legendă:
WC = Wild Card
LL = Lucky Loser
Q = Qualifier

Partea superioară

Partea inferioară

Rezultate dublu

Note

2014 în tenis
1
2014 în România